Das Herreneinzel der US Open 1991 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Das Finale bestritten der Schwede Stefan Edberg und der Amerikaner Jim Courier. Edberg setzte sich 6:4, 6:2, 6:0 durch. Es war sein fünfter von insgesamt sechs Grand Slam Titeln.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

Herreneinzel
1991